— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1590—1871), в провинции Симоса региона Токайдо на острове Хонсю (современная префектура Тиба).

Краткая история 

Административный центр княжества: замок Тако (современный посёлок Тако, префектура Тиба).

Доход хана:

 1590—1600 годы — 10 000 коку риса
 1608—1622 годы — 15 000 коку
 1713—1871 годы — 12-10 000 коку риса

Княжество Тако было создано в 1590 году. Его первым правителем был назначен Хосина Масамицу (1561—1631), который в 1590 году получил от Тоётоми Хидэёси во владение земельный надел Тако (провинция Симоса). В 1600 году после битвы при Сэкигахара Хосина Масамицу получил от Токугава Иэясу домен Такато (провинция Синано) с доходом 30 000 коку риса.

В 1608 году Тако-хан получил во владение Хидзикита Кацухиса (1553—1608), бывший правитель Итидзанэ-хана (провинция Ното). В 1608 году ему наследовал второй сын Хидзитака Кацусигэ (1592—1629), который в 1622 году был переведен в Кубота-хан (провинция Муцу).

В 1622—1713 годах княжество находилось под прямым управлением сёгуната Токугава. В 1713 году Тако-хан получил во владение хатамото Мацудайра Кацуюки (1661—1728), представитель рода Мацудайра (ветви Хисамацу), одной из боковой ветвей династии Токугава. Его потомки управляли доменом вплоть до 1871 года.

Тако-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 

 Род Хосина, 1590—1600 (фудай-даймё)

 Род Хидзитака, 1608—1622 (тодзама-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Хисамацу), 1713—1871 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии